HMS Dido je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Dido (1784) 
 HMS Dido (1836) 
 HMS Dido (1861) 
 HMS Dido (1869) 
 HMS Dido (1896) 
 HMS Dido (37) 
 HMS Dido (F104)

Dido